Hassenkamp ist der Familienname von:

 Herbert Erwin „Philander“ Hassenkamp (1892–1953), Landrat im Landkreis Sankt Ingbert
 Heinrich Gustav Hassenkamp (1846–1895), Mitglied des Kommunallandtages Kassel
 Hermann Hassenkamp (1857–1933), MdPL Hannover

Siehe auch: Hassencamp, Hasenkamp